Дозмера:

 Дозмера (приток Печоры) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Дозмера (приток Северной Кельтмы) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.